Invitation au voyage peut désigner :
Invitation au voyage, un film franco-italio-allemand réalisé par Peter Del Monte et sorti en 1982.
Invitation au voyage, une émission de télévision diffusée sur Arte depuis 2017.

Voir aussi